European Trophy 2010 är en ishockeyturnering för europeiska klubblag.

Deltagande lag 
I gruppspelet deltog 18 klubblag från Finland, Schweiz, Norge, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Gruppspel 
Turneringen började den 11 augusti 2010 med gruppspel. De 18 lagen delades på två divisioner, division Capital och division Central, och lagen inom varje division mötte alla sina åtta motståndarlag. De fyra bästa lagen i varje division skulle gå vidare till slutspel. Gruppspelet avslutades den 28 augusti. 
EC Red Bull Salzburg lyckades inte bli bland de fyra bästa i Central Division men eftersom de var värdlag var de automatiskt kvalificerade för slutspel och övertog platsen för det lag som hade minst antal poäng, i detta fall HC Sparta Prag.

Resultat

Division Capital

Tabell

Matchresultat 
Alla tider är lokala.

Division Central

Tabell

Matchresultat 
Alla tider är lokala.

Slutspel 
Slutspelet började den 3 september och pågick till den 5 september i de Österrikiska städerna Salzburg och Zell am See. Det vanns av Eisbären Berlin med HV71 på andra plats.

Kvartsfinaler

Placeringsmatcher

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Spelarstatistik

Poängliga

Referenser 
 Schema för European Trophy 2010

Se även 
 European Trophy Junior 2010

Ishockeysäsongen 2010/2011
2010
2010 i Europa